Veredelung oder veredeln steht für:

 Veredelung von Rohstoffen, siehe Raffination
 Veredeln (Kochen), Nachbereitung von Speisen
 Veredelung (Landwirtschaft), die Verwertung pflanzlicher Erzeugnisse als Tierfutter
 Oberflächenveredelung
 Papierveredelung
 Pflanzenveredelung
 Textilveredelung

Siehe auch:
 Einwohnerveredelung (Begriffsklärung)
 Veredelungsverkehr, ein zollrechtliches Verfahren